Phonogram kan verwijzen naar:

 fonogram (taalkunde), in de taalkunde: een groep woorden die dezelfde lettercombinatie delen die geassocieerd wordt met een klank.
 Phonogram Records, een platenmaatschappij die eigendom was van Philips en vanaf 1972 van PolyGram.
 Een rol met de opname die gebruikt wordt bij de fonograaf, de uitvinding van Thomas Edison.

Zie ook 
 Fonogram (doorverwijspagina)